

Зілай — село, Балезінський район, Удмуртія
 Зілай — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Зілай — присілок, Юкаменський район, Удмуртія
 Зілай — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Пібаньшур